Lobatera peut désigner :

Toponymes

Lobatera : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Lobatera : chef-lieu de la municipalité de Lobatera dans l'État de Táchira ;
 Lobatera : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Lobatera dans l'État de Táchira.

Homonymie de toponyme